A Julia Caesaris nevet az előkelő és befolyásos római Iulia gens több hölgytagja is viselte.

 Iulia Caesaris - Caius Iulius Caesar nagynénje
 Iulia Caesaris - Iulia Caesarisnak nevezték Caius Iulius Caesar két testvérét, Marcus Atius Balbus feleségét, Caius Octavianus Caesar Augustus nagyanyját is. Kr. e. 51-ben hunyt el, temetésén tizenkét éves unokája beszédet mondott.
 Iulia Caesaris Maior - Iulius Caesar közelebbről ismeretlen nővére
 Iulia Caesaris - Caius Iulius Caesar leánya
 Iulia Caesaris - Augustus leánya
 Iulia Caesaris - az előbbi leánya, Augustus első unokája, Iulia Minor

Lásd még
Iulius–Claudius-dinasztia